Gees ist 
 Gees (Gerolstein), Ortsteil der Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Gees ist der Familienname folgender Personen:
 Andi Gees (* 1975), Schweizer Bobpilot
 Edmar Gees de Souza (* 1987; genannt Mateus Paraná), brasilianischer Fußballspieler
 Johannes Gees (* 1960), Schweizer Künstler und Medienproduzent
 Michael Gees (* 1953), deutscher Pianist und Komponist